Государственный надзор — это деятельность специальных государственных органов по надзору за неподведомственными им лицами, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований нормативно-правовых актов, в процессе которого могут применяться меры государственного принуждения.

Различение контроля и надзора

Нормативное 
В законодательстве России функциональные понятия контроля и надзора законодателем смешаны. Например: «государственный контроль (надзор)», «санитарно-эпидемиологический надзор (контроль)»; «под функциями контроля и надзора понимается» , такая же ситуация прослеживается и в других нормативно-правовых актах, что позволяет, при наличии различий в дефиниции этих двух понятий, определять их как двуединое явление. 

Например, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» содержит определение «государственного контроля (надзора)»:Деятельность уполномоченных органов государственной власти<…>, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями <…> требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации<…>, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством  России мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Доктринальное 
Контроль — это регулярный способ наблюдения, анализа и проверки результатов деятельности объекта с последующей корректировкой при обнаружении отклонений.

Признаки:
 Органы контроля и субъект находятся в подчинённости / подконтрольности;
 Объект — законность, целесообразность действий контролируемого;
 Право контролирующих органов отменять решения субъектов и применять к ним меры административного воздействия;
 Возможность корректировки поведения контролируемого.

Надзор — это постоянное наблюдение и проверка действий объекта на соответствие предъявляемым требованиям; вид контроля, с преобладанием наблюдательных функций. 

Признаки: 
 Проводит проверку реализации действующих нормативно-правовых актов в различных отраслях управления;
 Периодичность.
 Отсутствие подчинённости.
Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в случае обнаружения нарушений закона прокурором, в ходе осуществления им прокурорского надзора, принимаются меры прокурорского реагирования — протест, представление, предостережение, что означает возможность корректировки действий поднадзорного объекта при выявлении отклонений от заданных стандартов.

Интегральными признаками надзора можно принять реализуемые им функции:
 мониторинговая;
 лицензировочная;
 регистрационная;
 уведомительная;
 регламентарная;
 оценочная (соответствия управленческих действий законодательству).

Классификация надзора 
По субъекту:
 Административный надзор — наблюдение специально уполномоченными органами за соблюдением, исполнением и применением юридическими и физическими лицами правовых норм в сфере государственного управления.
 Прокурорский надзор — осуществляется органами прокуратуры России в сфере государственного управления за исполнением федеральными министерствами и ведомствами, законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами Конституции и законов, и соответствию законодательству издаваемых ими правовых актов.

По отраслям:
 Отраслевая (банковский надзор, государственный страховой надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
 Межотраслевая надзорная деятельность (прокурорский надзор).

По объекту:
 в отношении неопределённого круга лиц (физических и юридических) вне зависимости от подчинённости и формы собственности (например правил поведения в общественных местах).
 в отношении определённого круга физических и юридических лиц, в том числе должностных (например правил приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия).
 персонифицированный (например в отношении некоторых граждан, освобождённых из мест лишения свободы).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право
Конституционное право России